|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Los Angeles (officieel JPMorgan Chase Open) van 2005 vond plaats van 8 tot en met 14 augustus 2005 in Carson nabij de Amerikaanse stad Los Angeles. Het was de 35e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Lindsay Davenport was haar titel niet komen verdedigen.

Niet minder dan drie geplaatste speelsters meldden zich voor aanvang van het toernooi af: Mary Pierce (dijbeenblessure), Vera Zvonarjova (enkelblessure) en Jelena Lichovtseva (buikklachten). Hun bevoorrechte plaatsen in het speelschema (met een bye voor de eerste ronde) werden ingevuld door het negende reekshoofd en twee lucky losers.

Maria Sjarapova was als eerste geplaatst. Zij bereikte de kwartfinale, waarin zij zou moeten spelen tegen Daniela Hantuchová. Wegens een in de derde ronde opgelopen blessure liet Sjarapova evenwel verstek gaan, waardoor de Slowaakse een walk-over naar de halve finale kreeg.

Het vijfde reekshoofd Kim Clijsters uit België won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als negende geplaatste Slowaakse Daniela Hantuchová in twee sets. Clijsters stelde het toernooi van Los Angeles voor de tweede maal op haar naam, na haar eerdere zege in 2003. Het was haar 26e WTA-titel.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Van de titelhoudsters Nadja Petrova en Meghann Shaughnessy had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Petrova speelde samen met haar landgenote Alina Zjidkova. Dit Russische team werd reeds in de eerste ronde uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Lisa Raymond en Samantha Stosur waren het eerste reekshoofd – zij zagen in de tweede ronde hun weg geblokkeerd door het Chinese duo Li Ting en Sun Tiantian. Het als tweede geplaatste Spaanse team, Conchita Martínez en Virginia Ruano Pascual, was het enige reekshoofd dat de halve finale bereikte – daarin werden zij verslagen door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste koppel Jelena Dementjeva en Flavia Pennetta won het toernooi. Zij versloegen in de finale het, via een wildcard toegelaten, Amerikaanse duo Angela Haynes en Bethanie Mattek in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Russin Dementjeva had daarnaast vijf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Italiaanse Pennetta geen.

De Belgische Els Callens had zich, samen met de Italiaanse Antonella Serra Zanetti, via de kwalificatie­wedstrijden een plaats in het hoofdtoernooi weten te verschaffen. Zij kwamen evenwel niet verder dan de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Los Angeles 2005
Los Angeles